Libanonkriget kan syfta på:

 Libanonkriget 1970 – PLO etablerat sig i Libanon
 Libanesiska inbördeskriget (1975–1990), ett inbördeskrig med framträdande inslag av utländsk milis
 Libanonkriget 1982 – Israelisk invasion av Libanon
 Libanonkriget 2006 – en militär konflikt mellan Israel och libanesiska Hizbollah
 Konflikt i södra Libanon 1982-2000, se Libanons historia

Libanons historia